L'équipe de baseball des Cardinals de Saint-Louis est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1882. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1882-2010)

Saison régulière 
 129 saisons de Ligue majeure : 10105 victoires pour 9418 défaites (0,518)
 10 titres de Division : 1982, 1985, 1987, 1996, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009
 16 titres de Ligue : 1885 (AA), 1886 (AA), 1887 (AA), 1888 (AA), 1926, 1928, 1930, 1931, 1934, 1942, 1943, 1944, 1946, 1964, 1967, 1968

Séries éliminatoires 
 8 participations en Série de division : 20 victoires pour 8 défaites (0,714), 6 séries gagnées : 1996, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006
 9 participations en Série de championnat : 26 victoires pour 27 défaites (0,490), 5 séries gagnées : 1982, 1985, 1987, 2004, 2006
 17 participations en Série mondiale : 52 victoires pour 53 défaites (0,495), 11 séries gagnées : 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 1985, 2006
 Bilan en séries éliminatoires : 98 victoires pour 85 défaites (0,535)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des St. Louis Cardinals sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des St. Louis Cardinals sur Baseball-Reference.com

St. Louis Cardinals